Ла́хость:
 Лахость — река в Ивановской и Ярославской областях, приток Которосли.
 Лахость — село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.